El término Happy Days puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Happy Days, una serie de televisión estadounidense, emitida desde 1974 hasta 1984;
 a Happy Days, un sencillo de la artista japonesa Ai Otsuka;
 a Happy Days, un sencillo de la banda estadounidense Blink-182;
 a Los días felices, una obra de teatro, escrita por Samuel Beckett;
 a Happy Days, una banda estadounidense de black/doom.
 a Happy days, quinto sencillo del artista edmau.M